Amerikai Egyesült Államok
Anniston (Alabama)
Anniston (Missouri)